Bros (Брос, []) — британская музыкальная группа, активная во второй половине 1980-х — начале 1990-х годов.

Группа была основана в 1985 году, менеджером у них был бывший менеджер Pet Shop Boys . Название группы — сокращение от слова «Brothers».

Состояла из двух братьев-близнецов  и Люка Госсов (род. 29 сентября 1968) и 
(род. 22 апреля 1969).

Как пишет музыкальный сайт AllMusic, «на протяжении двух лет, в 1988 и 1989-м, они были самые горячей группой Англии и предметом обожания [девочек]-подростков, записав на свой счёт 8 синглов в первой десятке, среди которых хит номер 1 [в Британии] ».

Потом пошли проблемы: сначала в январе 1989 года Крейг Логан ушёл из группы, потом появились проблемы с менеджментом, подростки тоже переключились на других мальчиков и других артистов, и последующие релизы группы были уже менее успешными.

Дискография 
 См. «Bros § Discography» в английском разделе.

Примечания

Ссылки 
 
 Bros — When Will I Be Famous?
 Bros — I Owe You Nothing
 Bros на сайте AllMusic
 
 Дискография Bros на Discogs

Музыкальные коллективы, появившиеся в 1986 году
Лауреаты премии BRIT Awards
Бой-бэнды Великобритании
Группы поп-рока из Великобритании
Бабблгам-поп